Maggiolo puede referirse a;
Geografía
 Maggiolo, localidad del departamento General López, provincia de Santa Fe, Argentina.
Personas
Eduardo Maggiolo (1944-), luchador argentino.
Elisa Maggiolo (1980-), ajedrecista argentina.
Ezequiel Maggiolo (1977-), futbolista argentino.
Marcio Veloz Maggiolo (1936-2021), escritor, arqueólogo y antropólogo dominicano.
Oscar Maggiolo (1920-1980), ingeniero y académico uruguayo, Rector de la Universidad de la República.
Visconte Maggiolo (1478–1530), cartógrafo y navegante italiano.